Quark může znamenat: 
 Quark postava ze Star Treku
 Quark (měna), kryptoměna 
 Quark (Pán Času), postava ze seriálu Doctor Who 
 Quark (seriál), science fiction seriál vysílaný v roce 1978 
 Quark (magazín), vědecký americký časopis 
 Quark znamená anglicky Kvark nebo taky Tvaroh